Mužská čtyřhra Geneva Open 2022 probíhala ve druhé polovině května 2022. Do deblové soutěže ženevského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl australsko-novozélandský pár John Peers a Michael Venus, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Chorvatů Nikola Mektić a Mate Pavić, který ve finále za 69 minut zdolal španělsko-nizozemské náhradníky Pabla Andújara s Matwém Middelkoopem. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 6–2 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali jedenáctou společnou trofej. Šňůru neporazitelnosti od Rome Masters prodloužili na devět zápasů. Mektić na okruhu ATP Tour vybojoval devatenáctý deblový titul. Pro Paviće, který Geneva Open vyhrál již v letech 2018 a 2019, to bylo dvacáté osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Geneva Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2022
ATP Tour 2022